Der Kanton Neste, Aure et Louron ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Bagnères-de-Bigorre, im Département Hautes-Pyrénées und in der Region Okzitanien; sein Hauptort ist Capvern.

Geschichte 
Der Kanton entstand bei der Neueinteilung der französischen Kantone im Jahr 2015. Seine Gemeinden kommen aus den ehemaligen Kantonen Arreau (alle 19 Gemeinden), Bordères-Louron (alle 15 Gemeinden), Vielle-Aure (alle 14 Gemeinden), La Barthe-de-Neste (14 der 19 Gemeinden) und Lannemezan (1 Gemeinde;Capvern).

Lage 
Der Kanton liegt in der südlichen Hälfte des Départements Hautes-Pyrénées und grenzt an Spanien.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 61 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2019: Fusion Beyrède-Jumet und Camous → Beyrède-Jumet-Camous

2016: Fusion Armenteule und Loudenvielle → Loudenvielle

Politik 
Bereits im 1. Wahlgang am 22. März 2015 gewann das Gespann Maryse Beyrié (PS)/Michel Pélieu (PRG) gegen Gilbert Dastugue/Maryse Delcasso-Klowskowsky (beide FG) mit einem Stimmenanteil von 75,13 % (Wahlbeteiligung:56,26 %).

Einzelnachweise

Weblinks 
 Neuordnung der Kantone, kurze Beschreibung mit Karte (französisch)

Hautes-Pyrénées|Nesteaureetlouron